Waterloo Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Waterloo Township (Indiana)
 Waterloo Township (Iowa)
 Waterloo Township (Kansas)
 Waterloo Township (Michigan)
 Waterloo Township (North Dakota)
 Waterloo Township (Ohio)